est l'actuel roi du Maroc ;
 L' ;
 Le  est une frégate.
  est un système de 2 satellites marocains de reconnaissance et d'observation de la Terre.
 La Tour Mohammed VI est un gratte-ciel se situant à Salé au Maroc.